Gazeta Słubicka - miesięcznik lokalny, samorządowy biuletyn informacyjna miasta Słubice, okazujący się od 1991, kolportowany na terenie gminy Słubice.

Jego właścicielem jest Urząd Miejski w Słubicach zaś faktycznym wydawcą - Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK z siedzibą przy ul. 1 Maja 1 w Słubicach.

W 2002 r. gazeta otrzymała wyróżnienie w regionalnym konkursie "Złote Szpalty" organizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Zespół redakcyjny 
 Irmina Balcerek-Malina
 Tomasz Pilarski
 Tomasz Stefański

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gazeta Słubicka na stronie oficjalnej Urzędu Miejskiego w Słubicach
 "Gazeta Słubicka" w katalogu Biblioteki Narodowej

Dwutygodniki w Polsce
Kultura w Słubicach
Media w województwie lubuskim